Tucumã, palmeira frutífera amazônica
 Tucumã (Pará), município brasileiro do estado do Pará
 Tucumã (província), província da Argentina, referida em português como "Tucumã" ou "Tucumão"
 São Miguel de Tucumã, capital de província argentina, referida em português como "São Miguel de Tucumã"

Outros usos 
 Arquidiocese de Tucumã, jurisdição eclesiástica da Igreja católica na Argentina
 Congresso de Tucumã
 Santiago de Tucuma (distrito), no Peru
 Tucumán Filmes, antiga distribuidora de filmes

Desambiguação
Desambiguações de topônimos